El Gran Premio de la República Checa de Motociclismo de 1993 fue la undécima prueba de la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 22 de agosto y de 1993 en el Circuito de Masaryk de Brno.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

</center>

Gran Premio de la República Checa de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1993
República Checa en 1993
Motociclismo en 1993